Єврохокейтур 2003–2004 () — 8-ий міжнародний хокейний турнір, який складається з чотирьох турнірів у Чехії, Фінляндії, Росії та Швеції. Проводиться між чотирма національними збірними: Росії, Фінляндії, Чехії та Швеції.

Турніри

Чеський Кубок пойштовни

Кубок Кар'яла

Кубок Балтики

Шведські хокейні ігри

Підсумкова таблиця Євротуру

Фінали

1 місце 
  —  3:1 (2:0,1:1,0:0) 
  —  4:0 (1:0,3:0,0:0) овертайм 1:0

3 місце 
  —  1:5 (0:0,0:3,1:2)
  —  4:7 (2:2,1:1,1:4) овертайм 0:1

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів 
 Архів  
 Архів 1994-2011 на swehockey  

Єврохокейтур
Хокей у Чехії
Хокейні змагання у Фінляндії
Хокей у Росії‎
Хокей у Швеції‎
2003 у хокеї з шайбою
2004 у хокеї з шайбою